Bourgnon ist der Familienname folgender Personen:

 Laurent Bourgnon (* 1966), französisch-schweizerischer Langstrecken-Rekordsegler
 Yvan Bourgnon (* 1971), französisch-schweizerischer Abenteurer, Rekordsegler